Сан-Моралес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 4,92 км². Население — 280 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки